Schroederella är ett släkte av ringmaskar. Schroederella ingår i familjen Orbiniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Schroederella